Holzhacker steht für:

 Holzhacker (Werkzeug), ein forstwirtschaftliches Hilfsmittel

Holzhacker ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Magdalena Hofmarcher-Holzhacker (* 1958), österreichische Gesundheitsökonomin
 Felix Holzhacker (* 2002), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch: